

Onomastica

 Georges – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Giorgio

Persone 
 Alphonse Georges (1892-1951) – generale francese
 Guy Georges (1962) – serial killer francese
 Jacques Georges (1916-2004) – dirigente sportivo francese 
 Karl Ernst Georges (1806-1895) – filologo tedesco
 Marcus Georges-Hunt (1994) – cestista statunitense
 Pierre Georges (1919-1944) – partigiano francese
 Sylvain Georges (1984) – ciclista su strada francese

Pagine correlate
Saint-Georges